Фестіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 28 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фестіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фестіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна